Влади́мир Рахма́нов:
 Рахманов, Владимир Иванович (род. 1950) — российский лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.
 Рахманов, Владимир Степанович (1950—2019) — советский, российский архитектор-реставратор.